Pühalepa (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Pühalepa (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa